Рюґен () — має кілька значень: 

 Рюґен () — острів у Балтійському морі, на схід від острова Гіддензе.
 Рюґен () — район в Німеччині на острові Рюґен.
 Князівство Рюґен  — середньовічний феод, який займав територію острова Рюген, кілька невеликих островів і частину прилеглої материкової частини.
 21074 Рюґен — астероїд, названий на честь острова.

Див. також 
 Рюген